Gutti steht für:
 Bonbon im Bairischen
 ein Gummiharz und Pflanzenfarbstoff, siehe Gummigutta
 ein Spitzname des ehemaligen deutschen Bundesministers Karl-Theodor zu Guttenberg